Ла Куарта има више значења:

 Ла Куарта (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Куарта (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику